Bulava poate însemna:

 Buława - un buzdugan de ceremonie purtat de hatmani. 
 Bulava - o rachetă balistică lansată de pe submarin.